Niemcy:
 Köln-Holweide – dzielnica Kolonii
 Köln-Holweide – przystanek kolejowy w Kolonii